Prvenstvo Jugoslavije u košarci za 1967. godinu je osvojila momčad Zadra.

Ljestvice

1. liga 

Sastav prvaka: Josip Ðerda, Krešimir Ćosić, Miljenko Valčić, Petar Jelić, Đuro Stipčević, Željko Troskot, Brajković, Milan Komazec, Petar Anić, Laura, Jure Košta, Bruno Marcelić, Mile Marcelić, I. Troskot, Ortika. Trener: Đorđo Zdrilić

Izvori 
Wayback arhiva, košarkaška liga Srbije, prvenstva 1945. – 1991.

1967